Кальсадилья-де-лос-Баррос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 52 км². Население — 845 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Покровителем города считается богоматерь де ла Энкарнасион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса